La Coupe de la Fédération 1968 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue au stade Roland-Garros du 21 au , a vu l'Australie s'imposer en finale face aux Pays-Bas (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 23 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours. Neuf équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Article connexe 
 Fed Cup

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1968
Coupe de la Federation
Tennis en France en 1968
Compétition de tennis à Paris
Federation, Coupe de la
Tennis en mai 1968